A319 steht für:
 Autoroute A319, geplante französische Autobahn
 Airbus A319, Flugzeugtyp aus der Airbus-A320-Familie, siehe Airbus-A320-Familie#A319

Abkürzung